Radicalismo

Radical (linguística)
Radical (matemática)
Radical (química)
Radical livre

Desambiguação